Міннуллін Роберт Мугаллімович (нар.. 1 серпня 1948 року) — радянський і російський татарський поет, журналіст та політичний діяч. 
 Міннуллін Туфан Абдуллович (тат. Туфа́н Габдулла́ улы Миңну́ллин; 1935—2012) — татарський радянський та  російський драматург, прозаїк, публіцист і громадський діяч.